Le qualificazioni al campionato europeo pre-juniores di pallavolo femminile 2011 si sono svolte dal 5 al 9 gennaio 2011: al torneo hanno partecipato venticinque squadre nazionali pre-juniores europee e dieci di queste si sono qualificate per il Campionato europeo di pallavolo femminile Under-18 2011.

Regolamento
Le squadre hanno disputato una fase a gironi con formula del girone all'italiana: le prime due classificate di ogni girone si sono qualificate per il Campionato europeo di pallavolo femminile Under-18 2011, mentre la squadra campione in carica, il Belgio, e la nazionale ospitante, la Turchia, sono state ammesse di diritto.

Squadre partecipanti

Torneo

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Girone E

Risultati

Classifica

Squadre qualificate

Collegamenti esterni

Qualificazioni 2011
Europei di pallavolo femminile Under-18 2011